US Open Series 2016, właśc. Emirates Airline US Open Series 2016 – 21. edycja US Open Series, cyklu turniejów tenisowych rozgrywanych na kortach twardych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, rozpoczynająca się 18 lipca 2016 w Stanford, a kończąca w Winston-Salem u mężczyzn i w New Haven u kobiet 28 sierpnia 2016. Ta edycja składała się z trzech oddzielnych turniejów męskich i trzech turniejów kobiecych oraz z turnieju w Cincinnati goszczącego zarówno męskie, jak i kobiece zawody. Cykl zawierał dwa turnieje kategorii ATP World Tour Masters 1000 oraz dwa turnieje WTA Premier 5.

Przydział punktów za poszczególne turnieje 
By być uwzględnionym w końcowej klasyfikacji, a następnie zdobyć dodatkową pulę nagród, zawodnicy muszą mieć policzalne wyniki z co najmniej dwóch różnych turniejów. W 2014 roku wprowadzono zasadę podwajającą punkty zawodnikom, którzy uzyskali policzalne wyniki w co najmniej trzech turniejach.

Zawodnicy kończący cykl w najlepszej trójce uzyskają dodatkowe nagrody pieniężne podczas US Open.

Klasyfikacja końcowa US Open Series 

Stan przed rozpoczęciem cyklu

ATP World Tour

WTA Tour

Dodatkowa pula nagród 
Troje najlepszych zawodników w klasyfikacji US Open Series otrzyma dodatkową nagrodę, w zależności od tego, w której rundzie ukończą wielkoszlemowy US Open. Wysokość premii uwzględniono poniżej.

Terminarz turniejów

Tydzień 1

WTA – Bank of the West Classic (Stanford)

Tydzień 2

ATP – Rogers Cup (Toronto)

WTA – Rogers Cup (Montreal)

Tydzień 3

ATP – BB&T Atlanta Open (Atlanta)

Tydzień 4

ATP – Western & Southern Open (Cincinnati)

WTA – Western & Southern Open (Cincinnati)

Tydzień 5

ATP – Winston-Salem Open (Winston-Salem)

WTA – Connecticut Open (Connecticut)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona

!